PRAM peut faire référence à :
 Parallel Random Access Machine, un modèle de machine parallèle ;
 la mémoire PRAM, un type de mémoire d'ordinateur non volatile à l'état de recherche et développement ;
 l'écrivain indonésien Pramoedya Ananta Toer ;
 la commune Pram, une commune autrichienne ;
 Pram, un groupe de rock progressif-expérimental anglais ;
 programme régional d'actions en faveur des mares, un ensemble d'initiatives pour la protection des mares animé dans plusieurs départements par les Conservatoires d'Espaces Naturels locaux.

Notes et références